El murciélago orejudo es el nombre común de varias especies de quirópteros:

 Plecotus austriacus o murciélago orejudo gris;
 Plecotus auritus o murciélago orejudo dorado;
 Plecotus teneriffae o murciélago orejudo canario.